Долиняк — українське прізвище.

Відомі носії:
 Долиняк Володимир Андрійович (*1939) — український державний діяч, голова Кіровоградської обласної Ради у 1992—1994 роках.
 Долиняк Олександр Феофанович (*1958) — колишній український футболіст, нападник та захисник.

Українські прізвища